Miejscowości w Polsce
 Ratno Dolne
 Ratno Górne

 Miejscowość na Ukrainie
 Ratno – miasto w obwodzie wołyńskim

 Wody w Polsce
 Ratno – jezioro w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Torzym